Филипп из Агиры (; , Фракия — , Агира) — апостол сицилийцев, святой Католической церкви, память 12 мая.

Биография 

Святой Филипп из Агиры, согласно Афанасию Александрийскому родился в Каппадокии (совр. Турция) ок. 40 г. н. э. Согласно иным источникам, он родился в семье сирийца из Фракии в V веке.

Святой Филипп — первый миссионер на Сицилии, почитается апостолом жителей тех мест. Иногда его называют священномучеником. Также считается, что иных достоверных сведений о нём нет.

Святой Филипп особо почитаем на Сицилии и на Мальте.

Агиография

Рождение 

Святой Филипп родился во Фракии, в семье пожилых родителей, которые к тому моменту уже потеряли всех своих детей, которые были поглощены водами реки Сагари (Sagari) в день Воздвижения Креста Господня. Родители были вне себя от горя, они стали горячо молить Господа о даровании им ребёнка. Их молитвы были услышаны: женщине в сонном видении было сообщено, что у них родится сын, которого надо будет назвать Филиппом. Прошло девять месяцев, на свет появился младенец, их сердца наполнились радостью и благодарностью ко Господу.

Учёба и рукоположение во диакона 

Святой Филипп провёл юношеские годы, изучая Евангелие, и в возрасте 21 года был рукоположён во диакона. После этого он отправился в Рим, желая узнать этот город и его епископа, о котором он столько слышал от родителей, особенно от матери.

Буря на море 

По дороге в Рим корабль, на котором плыл святой Филипп, был застигнут бурей, и над ним, как и над другими пассажирами, нависла угроза погибнуть в потоках дождя. Тогда все обратились к св. Филиппу, дабы тот вознёс молитвы ко Господу о спасении. Благодаря этим молитвам, а также появлению апостола Петра в качестве кормчего, судно невредимым добралось до Рима. Здесь Филипп познакомился с Евсевием, монахом, знавшим латынь — язык, незнакомый св. Филиппу. Евсевий стал его спутником на всю жизнь.

Св. Филипп в Риме. Новое назначение 

Как только Филипп прибыл в Рим, он был позван Римским Папой, которому о его прибытии было сообщено в Божественном откровении. Папа предложил ему сослужить литургию, как диакону. По возложении рук и преподания папского благословения св. Филипп стал произносить литургические тексты на латыни. Это чудо повторилось, когда Филипп выразил желание говорить на латыни в ситуациях, которые не были связаны с богослужением. Папа сам, узрев чудо, рукоположил св. Филиппа во священника и отправил его на Сицилию с проповедью христианства и, прежде всего, в Агиру, дабы освободить её от демонов, которые там укрылись. В этой связи Папа Римский собственноручно составил для Филиппа указ, подтверждающий, что святому вменено бороться против демонических сил. Филипп, получив указ и обещав Папе сохранить верность, стал молиться, чтобы Бог помог миссии, на него возложенной. Затем вместе с Евсевием они отплыли на корабле, который довёз их до города Мессина.

Примечания

Ссылки 
 Индекс святых 
 Статьи о святом Филиппе  

Святые Фракии
Римские святые
Святые Мальты
Святые Сицилии
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые II века
Святые Сирии